«Feral House» («Погребальный (дикий) дом») — американское издательство «высококачественных книг на запретные темы», основанное в 1989 году в Лос-Анджелесе Адамом Парфреем. Название издательству дал Бойд Райс.

По словам Парфрея, «Feral House» основано с целью распространения «чистой информации» как бунта против истеблишмента современных средств массовой информации и потребительской системы. Тематика книг издательства широка, включает публицистическую литературу по оккультизму, сатанизму, панк-року, критике современной культуры, серийным убийцам, садомазохизму и другим областям, которые можно считать традиционно запретными.

В числе наиболее известных книг:
 «Apocalypse Culture» («Культура времён Апокалипсиса», на русском языке книга опубликована издательством «Ультра.Культура» в 2005)
 «The Secret Life of a Satanist» («Тайная жизнь сатаниста», на русском языке книга опубликована издательством «Ультра. Культура» в 2004)
 «Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground»
 «Cult Rapture»
 и др.

См. также 
 Ультра.Культура

Ссылки 
 Официальный сайт Feral House 
 Список книг, изданных Feral House
 Официальный блог издательства 

Издательства, основанные в 1989 году
Издательства США